Андре́й Рябы́х:
 Рябых, Андрей Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Рябых, Андрей Митрофанович (род. 1982) — российский футболист.